Баэр (, ) — польская и французская фамилия. Известные носители:

 Баэр, Богдан (1926—2002) — польский актёр театра, кино и телевидения, театральный режиссёр.
 Баэр, Доминик (род. 1959) — французский политик, депутат Национального собрания Франции.